Greta Vallotto – calciatrice italiana
 Mario Vallotto – ciclista su strada e pistard italiano
 Sergio Vallotto – politico italiano